Torrent může označovat:
místa
 Torrent (Valencie) – město ve Španělsku
 Torrent (Girona) – vesnice ve Španělsku

osoby
 Ana Torrentová (* 1966) – španělská herečka

informatika
 BitTorrent – nástroj pro distribuci souborů
 Torrent (soubor) – soubory distribuované v síti BitTorrent
 Torrent tracker – vyhledávač v síti BitTorrent
 Torrentz – jeden z vyhledávačů

doprava
 Pontiac Torrent – automobil společnosti General Motors

umění
 Torrent (film) – americký film z roku 1926

Podobné názvy 
 Torrente